El signo o símbolo ! puede hacer referencia a:
 el signo de exclamación, usado para dar énfasis a un enunciado;
 el símbolo que representa la función matemática factorial;
 el símbolo usado en algunos lenguajes de programación para representar la operación de negación lógica según la lógica binaria;
 el símbolo usado en fonética para representar un chasquido consonántico alveolar;
 ! (álbum), de la banda The Dismemberment Plan publicado en 1995;
! (álbum), del cantante Trippie Redd publicado en 2019.